SKL kan syfta på:

 Statens kriminaltekniska laboratorium – tidigare (1964–2015) namn på Sveriges kriminaltekniska verksamhet Nationellt forensiskt centrum
 Sveriges Kommuner och Landsting – tidigare (2007–2019) namn på arbetsgivar- och medlemsorganisationen Sveriges Kommuner och Regioner
 Sveriges Kvinnolobby – organisation inom svensk kvinnorörelse (tidigare Samverkansforum för kvinnor i Sverige (1997–2000))
 Seekriegsleitung – överkommando för tyska flottan under första och andra världskriget
 Suomen Kennelliitto – finska namnet för Finska Kennelklubben